Лю Вэй: Лю Вэй (род. 1980) — китайский баскетболист.
 Лю Вэй (род. 1984) — китайский кёрлингист на колясках.
 Лю Вэй (род. 1987) — китайский боксёр.